Sida – ślazowiec – rodzaj roślin z rodziny ślazowatych
 Sida (Side) – w mitologii greckiej jedna z Danaid
 Sida (Side) – w mitologii greckiej żona Oriona